III Puchar Miast Targowych 1960/1961
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Linki zewnętrzne 
 PMT 1960/61 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1960/61 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej